Анархия:

 Анархия — состояние общества, страны, государства.
 Анархия в Самарре — период в истории Аббасидского халифата
 «Анархия» — Гражданская война в Англии (1135—1154)

Комиксы 
 Анархия (Лонни Мачин) () — персонаж комиксов издательства «DC Comics», в том числе серий  (1989) и  (1997—1999), а также издания  (1999)
  — серия андеграундных комиксов 1978—1987 годов
 Anarchy — пятая часть комикса  () издательства «Image Comics»

Музыка 
 Анархия — сибирская панк-группа конца 1980-х годов

Периодические издания 
 «Анархия» — газета, орган Московской федерации анархистских групп, издавалась в 1917-1918 гг.
 «Анархия» — газета, издававшаяся в Буэнос-Айресе  в 1930 году.

Примечания